Charles B. McVay Jr. (1868–1949) – amerykański admirał
 Charles B. McVay III (1898–1968) – amerykański kontradmirał, ostatni dowódca USS „Indianapolis”